Bienheureux Guy désigne plusieurs bienheureux catholiques du nom de Guy, classés ci-dessous par ordre chronologique de leur année de décès présumée :

 Guy de Casauria († 1045) ;
 Guy de Gherardesca († 1099), ou Guy de Pise ;
 Guy de Vicogne († 1147) ;
 Guy de Durnes († vers 1157), disciple de saint Bernard de Clairvaux ; fêté localement le 23 septembre.
 Guy Vignotelli, (° vers 1185 - †1245), ou Guy de Cortone, frère mineur, retiré dans une grotte près de Cortone ; fêté localement le 12 juin. 
 Guy Maramaldi († 1391) ;

Références